František Klouček ist der Name folgender Personen:

* František Klouček (Politiker) (1849–1939), Politiker
 František Klouček (Radsportler, 1960) (* 1960), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 František Klouček (Radsportler, 1985) (* 1985), tschechischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer